Ахмад Шах () — имя и почётный титул нескольких мусульманских правителей. При написании кириллицей имеет несколько вариантов.
 Ахмад-шах Дуррани (1723—1773) — основатель Дурранийской державы
 Ахмад Шах (Великий Могол) (1725—1775) — падишах Империи Великих Моголов (1748—1754)
 Султан Ахмад-шах (1898—1930) — последний шах Ирана из династии Каджаров (1909—1925)
 Ахмад Шах Масуд (1953—2001) — афганский полевой командир, министр обороны Афганистана (1992—1996)
 Ахмад Шах (1930—2019) — бывший султан Паханга (1974—2019) и бывший король Малайзии (1979—1984)
  (ок. 1970 — ок. 2008) — деятель Талибана